El término año cósmico puede referirse a los siguientes conceptos:
 Año galáctico, el tiempo que tarda el sistema solar en realizar una órbita alrededor de la Vía Láctea.
 Calendario Cósmico de Carl Sagan, una escala en la que el periodo de vida del universo se extrapola a un calendario anual.